Quảng Minh (Quảng Bình)
 Quảng Minh (Quảng Ninh)
 Quảng Minh (Bắc Giang)
 Quảng Minh (Thanh Hóa)

Zie ook:
 Quang Minh (doorverwijspagina)